Die Lipton International Players Championships 1986 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Boca Raton. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 10. bis 23. Februar 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Boca Raton